

Ім'я 

 Святий Віт — християнський святий.
 Віт (Роман Вовк) — литовський князь.

Прізвище 

 Антоній Віт ( 1944) — польський диригент.
 Роб де Віт ( 1963) — нідерландський футболіст.
 Якоб де Віт (1695—1754) — нідерландський живописець.

Див. також 
 Вит — річка в Болгарії.
 Вітт (значення)